Die Abkürzung BZT steht für:
 Deutsches Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation (Nachfolger des Zentralamts für Zulassungen im Fernmeldewesen). 1996 aufgegangen im schon 1990 gegründeten Bundesamt für Post und Telekommunikation (umbenannt in RegTP und mittlerweile Bundesnetzagentur)
 Bethe-Zel’dovich-Thompson; siehe BZT–Fluid
 Eagle Air Park, ein Flughafen in Brazoria, Texas, USA
 Bildungszentrum für Technik Frauenfeld, die Berufsschule für technische Berufe des Kantons Thurgau in Frauenfeld (Schweiz).
 B-Z-T Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

BZT